Boris Gurewitsch ist der Name folgender Personen:

* Boris Maxowitsch Gurewitsch (1931–1995), sowjetischer Ringer
 Boris Michailowitsch Gurewitsch (1937–2020), sowjetischer Ringer